Solgens övärld kan avse tre naturreservat i Eksjö kommun
Solgens norra övärld i Hults och Mellby socknar
Solgens centrala övärld i Edshults och Mellby socknar
Solgens södra övärld i Edshults socken